Był to pierwszy sezon rozgrywek okręgowych Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej. 

W inauguracyjnych rozgrywkach wystąpiło 155 drużyn:
 90 z rozgrywek OZPN Olsztyn
 18 z rozgrywek OZPN Elbląg
 16 z rozgrywek OZPN Suwałki
 9 z rozgrywek OZPN Toruń
 6 z rozgrywek OZPN Ciechanów
 10 z IV ligi makroregionalnej
 6 nowych zespołów

I, II i III liga 
Drużyny z województwa warmińsko-mazurskiego występujące w ligach centralnych i makroregionalnych:

 I liga – Stomil Olsztyn
  II liga – brak
 III liga – Jeziorak Iława, Granica Kętrzyn, Zatoka Braniewo

IV liga

Klasa okręgowa

grupa I

grupa II

grupa III

Baraże o klasę okręgową 
 Iskra Narzym - Druglin Rożyńsk 1-0
 Ewingi Zalewo - Druglin Rożyńsk 3-0
 Ewingi Zalewo - Iskra Narzym 1-0

Druglin Różyńsk spadł do klasy A

Klasa A 
4 grupy:
 grupa Suwałki (1999/2000) → W-M grupa I, awans: MKS Korsze
 grupa Elbląg I (1999/2000) → W-M grupa II, awans: LZS Lubomino-Wilczkowo
 grupa Olsztyn I (1999/2000) → W-M grupa III, awans: Orzeł Janowiec Kościelny
 grupa Olsztyn II (1999/2000) → W-M grupa IV, awans: GKS Wikielec

Klasa B 
6 grup:
 grupa I - awans: KKS Kozłowo 
 grupa II - awans: Jordan Kazanice
 grupa III - awans: Burza Tylice
 grupa IV - awans: Koncajs Kraszewo
 grupa V - awans: Victoria Rychliki
 grupa VI - awans: Warmiak Wojciechy
 grupa VII - awans: Strażak Olszyny

Nowe zespoły 
Koncajs Kraszewo, Jarys Różnowo, Warmiak Wojciechy, Zatoka II Braniewo, Radomniak Radomno, Zjednoczeni Redaki

Uwagi 
 jeden z zespołów (z OZPN Suwałki) wycofał się w trakcie sezonu z rozgrywek A klasy gr. I
 Zatoka II Braniewo została dopuszczona od razu do klasy A
 po sezonie Sparta Gietrzwałd i Orzeł Biesal połączyły się, tworząc Orzeł/Spartę Biesal

Linki zewnętrzne 
 Pawel Mogielnicki's Page 
 90minut.pl
 Olimpia Kisielice - strona nieoficjalna
 LZS Mszanowo. Archiwum sezonów.
 Warmia i Mazury. Spadkowicze pokażą klasę?
  Tempo Ramsowo Wipsowo

2000 w piłce nożnej
2001 w piłce nożnej
2000 w polskim sporcie
2001 w polskim sporcie
Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej województwa warmińsko-mazurskiego